Тодор Иванов Славков е роден в София на 18 май 1971 г. Син е на Иван Славков и Людмила Живкова, полубрат на Евгения Живкова, внук на бившия комунистически лидер Тодор Живков. Често неофициално е наричан Малък Тошо, Малък бай Тошо и Малък Тато. Майка му Людмила Живкова умира, когато нейният син е едва на 10 години.

Биография

Образование 
Славков завършва Първа английска езикова гимназия през 1989 г. След това е изпратен в Швейцария, за да завърши бизнес мениджмънт в Университета на Санкт Гален.

Дело за изнасилване 
От ранна възраст Тодор Славков подражава на разпуснатия начин на живот на баща си – пиянства, играе хазартни игри със значителни залози, шофира без документи. През 1988 г. манекенката Мила Гешева подава оплакване, че на 9 срещу 10 юли е изнасилена от Славков, учещия в България син на унгарски дипломат Жолт Хайду и Орлин Ножаров в квартирата на Хайду на ул. „Цар Асен“ 106. За случая е информиран лично Тодор Живков, след което прокуратурата прекратява следствието, заради липса на данни за престъпление, като самият Славков не е разпитван, тъй като точно тогава заминава на море.

След този случай Славков е поставен под постоянния надзор на служител на Управление за безопасност и охрана на Държавна сигурност. През следващото лято по настояване на Тодор Живков и на сестра му Евгения Живкова, той е изпратен на държавни разноски да учи мениджмънт в Швейцария.

Докато е в Швейцария, научава, че режимът на Живкови е паднал. На 18 декември 1989 г., месец след свалянето на дядо му от власт, следствието по жалбата за изнасилване срещу Славков е подновено. По искане на българските власти швейцарците задържат Тодор Славков през 1994 г. и го екстрадират в България на 15 февруари 1995 г. след 8 месеца арест. В София, Тодор Славков изкарва още 13 месеца в килията и е освободен срещу гаранция през март 1996 г.

Процесът за груповото изнасилване на Гешева стартира на 18 март 1996 г. в районния съд. Тодор Славков получава присъда на първа съдебна инстанция. Софийският районен съд го осъжда на година затвор за участие в груповото изнасилване. Хайду и Ножаров получават по три години лишаване от свобода. Съдът приспада времето, през което Славков е бил в ареста и така се оказва, че той вече е излежал присъдата си. Тримата осъдени трябва да изплатят съдебните разноски в размер на 298 160 лева, както и 10 000 лева на тъжителката Мила Гешева.

Решителното доказателство за невинността на Тодор Славков е снимка, на която той лежи в креват с гипсиран крак. Медицинската експертиза, която придружава снимката, гласи, че по времето на изнасилването Тодор Славков е с гипсиран крак и следователно не би могъл да изнасили момичето, тъй като в подобно състояние той не може да стори това. Втората съдебна инстанция – Софийски градски съд – оправдава през 2000 г. и тримата. Тодор Славков е оневинен напълно едва през 2002 г. Според известния адвокат Марин Марковски право е имала първата инстанция, осъдила Тодор Славков, а не втората, която го оправдава „определено под натиск“.

Бизнес 
Едно от големите бизнесначинания на Тодор Славков е дискотека „Ескейп“ в София. През 2000 г. той я прехвърля изцяло на Георги Чопев.

През есента на 2015 г. Тодор Славков е официален съсобственик в пет фирми. Той притежава около 10 процента от акциите на „Стройпроект трейдинг“, фирма, която притежава лиценз за търговия с оръжие. Според отчета за 2014 г. фирмата има едва 19 хил. лв. печалба, а през 2015 г. не развива почти никаква дейност. Фирмите „Велосити ИЮ“ и „Л.Т.Х. Груп“ и „Л.Т.Х. Груп ООД“, въобще не развиват дейност или отчитат нула лева печалба.

Чрез фирмата „Л.Т.Х. Груп“ Тодор Славков държи и 80 процента от оръжейния завод „Български Бергман“ в Търговище. До 10 ноември 1989 г. предприятието е единственото на Балканите, което може да произвежда гетинаксови тръби. През 2014 г. заводът има 108 хил. лв. печалба. Покрай участието си в телевизионното реалити Big Brother All Stars 3 Кристина Патрашкова разкрива, че е собственик на фирма за производство на тръби за канализация и друга фирма за производство на капаци за шахти от каучук, имайки предвид вероятно завода в Търговище.

Управлява и общ бизнес със сина на парламентарния енергиен шеф Рамадан Аталай – Ревин. Те се занимават с търговия с лизингови стоки чрез общата фирма „Стройпроект груп“. Седалището на дружеството е в София, а капиталът – 50 хиляди лева, разделен поравно между двамата и една дама. През 2014 г. фирмата отчита хиляда лева загуба.

Участва в различни бизнес предприятия, едно от които в областта на телекомуникационните системи.

Управлява и кокошкарник за щастливи кокошки близо до Пещера, който по данни на ДАКСИ е създаден през 1998 г. и се държи от братята Иван и Стоян Ангелови.

Участия в реалити предавания 
През пролетта на 2009 г. взима участие в благотворителното издание на реалити предаването Vip Brother 3. Завършва на трето място след зрителския вот.

През 2012 г. Тодор Славков е главно действащо лице в реалитито на TV7 „Х Милионер търси съпруга“.

През есента на 2014 г. участва за втори път в реалити – Big Brother All Stars 3. Тодор Славков има проблеми с алкохола, което е експонирано и в сезона на Big Brother с негово участие. Показва чувство за хумор, с което завладява зрителите. Славков печели шоуто.

Победата в Big Brother All Stars 3 е причина в телевизионни коментари Тодор Славков да бъде определян като „любимата риалити звезда на България“.

Участие в политиката 
На общинските избори през 2015 г. неуспешно се кандидатира за общински съветник в София от партията „Напред България“.

Публичен образ: бохемство 

Личният живот на Тодор Славков е експониран в жълтите медии. Той се изживява като бохем. Има дъщеря, Катя. Тя е извън светлините на прожекторите, докато баща ѝ не решава да я представи пред зрителите на Гала в предаването „На кафе“ през януари 2015 г.

Семейство

Източници 

Български предприемачи след 1989
Български престъпници
Затворници
Възпитаници на Първа английска езикова гимназия
Българи в Швейцария
Родени в София